Leu (rumunsky v množném čísle lei) je měnová jednotka v Rumunsku a Moldavsku. V době, kdy bylo Moldavsko součástí Rumunska (1918–1940, 1941–1944), se v této oblasti používalo rumunské leu. Po rozpadu Sovětského svazu a vytvoření samostatné Moldavské republiky se stalo v roce 1993 platidlem na jejím území moldavské leu.

Slova leu a lei mohou znamenat:
 Rumunské leu
 Moldavské leu
 Lei (Sardinie) – město na Sardinii v Itálii
 Lei (Tekken) – postava v sérii bojových her Tekken
 leucin – aminokyselina